Карл Менгден:
 барон Менгден, Карл Людвиг (1706—1761) — президент Коммерц-коллегии, тайный советник и камергер.
 барон Менгден, Карл Эрнестович (1821—1883) — генерал-лейтенант русской императорской армии.